Strzelanie z pistoletu wojskowego z 30 m drużynowo, było jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniu 3 sierpnia. W zawodach uczestniczyło 45 zawodników z 9 państw.

Wyniki 
Każdy zawodnik oddał po 30 strzałów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 300 indywidualnie i 1500 drużynowo.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920